Hormiguero copetón puede referirse a dos aves paseriformes:

 Sakesphorus canadensis; o
 Rhegmatorhina melanosticta.